{{ficha de noble
|nombre = Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|título = Duquesa de Braganza 
|imagen = Princess Adelaide of Lowenstein Werheim Rosenberg, Duchess of Braganza (1885).svg
|reinado = 24 de septiembre de 1851-14 de noviembre de 1866
|predecesor =  —
|sucesor = Isabel de Thurn y Taxis
|tamaño de imagen = 
|otros títulos = * Infanta de Portugal 
 Princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|epígrafe =Adelaida en 1885.
|nombre completo = Sofía Luisa Amelia Adelaida Juana Leopoldina
|fecha de nacimiento = 3 de abril de 1831
|lugar de nacimiento =  Kleinheubach, Reino de Baviera
|fecha de defunción = 16 de diciembre de 1909 (78 años) 
|lugar de defunción =  Ryde, Isla de Wight, Reino Unido
|lugar de entierro = Panteón de los Braganza en el Monasterio de San Vicente de Fora 
|casa real = Löwenstein
|padre = Constantino de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
|madre = Inés de Hohenlohe-Langenburg
|cónyuge = Miguel de Braganza
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
}}
Adelaida de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (en alemán: Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg; en portugués: Adelaide de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg; Kleinheubach, 3 de abril de 1831-Ryde, 16 de diciembre de 1909) fue una princesa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg por nacimiento. Llevó, por su matrimonio, el título de cortesía de "reina consorte de Portugal", por su matrimonio con el depuesto rey Miguel I de Portugal. Siendo viuda, aseguró matrimonios ventajosos para sus hijos.

 Biografía 
Adelaida nació en el Castillo de Kleinheubach, cerca de Miltenberg, en el Reino de Baviera. Era procedente de una rama morganática de la Casa de Wittelsbach, cuyos estados fueron mediatizados por la influencia del cónsul francés Napoleón Bonaparte durante el Reichsdeputationshauptschluss'' de 1803. Era hija de Constantino José (1802-1838), príncipe heredero de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, que murió a los siete años del nacimiento de Adelaida, y de la princesa Inés de Hohenlohe-Langenburg (1804-1835). Sus abuelos paternos fueron Carlos Tomás, príncipe de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, y su esposa, la condesa Sofía de Windisch-Grätz. Sus abuelos maternos fueron Carlos Luis I, príncipe de Hohenlohe-Langenburg, y la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth.

La princesa tuvo un solo hermano, el príncipe Carlos, VI príncipe de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, quien, viudo en 1861 y padre de una familia numerosa, ingresará a la Orden Dominicana en 1907, retirándose al convento de Venlo en los Países Bajos.

Huérfana prematuramente, la princesa Adelaida y su hermano crecieron con su abuelo paterno, el príncipe Carlos Tomás de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg (1783-1849).

Matrimonio y descendencia 
Adelaida contrajo matrimonio el 24 de septiembre de 1851, a los 20 años, con el depuesto rey absolutista Miguel I de Portugal, de casi 49 años, hijo del rey Juan VI de Portugal (1767-1826) y de su esposa, la infanta Carlota Joaquina de Borbón (1775-1830). A pesar de que Adelaida se casó en el seno de la realeza, el hecho de que su marido era una figura polémica para toda la península ibérica, así como un símbolo de la monarquía absoluta y el conservadurismo, aparentemente dejaba pocas perspectivas a ninguno de sus hijos.

Adelaida y Miguel tuvieron siete hijos, todos con matrimonios ventajosos logrados por ella:

 María de las Nieves (1852-1941), casada con Alfonso Carlos de Borbón, hijo del pretendiente carlista Juan III.
 Miguel (1853-1927), abuelo del actual duque de Braganza. Se casó en segundas nupcias con la sobrina carnal de su madre, la princesa María Teresa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
 María Teresa (1855-1944), casada con el archiduque de Austria, Carlos Luis.
 María José (1857-1943), casada con el príncipe Carlos Teodoro, duque en Baviera.
 Adelgunda (1858-1946), casada con Enrique de Borbón Parma, conde de Bardi.
 María Ana (1861-1942), casada en 1893 con el gran duque de Luxemburgo, Guillermo IV.
 María Antonia (1862-1959), casada con el duque de Parma, Roberto, y madre de Zita de Borbón-Parma, última emperatriz austrohúngara.

Viudedad
Viuda en 1866, Adelaida pasa varios años buscando buenos enlaces para sus hijos. Se las arregló para casar a varios de ellos con parientes cercanos del emperador Francisco José I de Austria.

En 1895, dos años después del matrimonio de la última de sus hijas, Adelaida, una devota católica, se retiró a la Abadía de Sainte-Cécile de Solesmes, Francia. Profesó como monja allí el 12 de junio de 1897. Con el surgimiento del anticlericalismo republicano, la comunidad dejó Francia para establecerse en Cowes y Ryde, en la isla británica de Wight. Su nieta, Zita de Borbón-Parma, que más tarde sería la emperatriz de Austria y reina de Hungría, residió allí para ser educada en la abadía junto a su abuela. Se hizo especial hincapié en el latín, la filosofía, la historia y la música. Esta actividad educativa fue la especialidad de la princesa Adelaida, quien se convirtió en priora. La princesa Zita se marchó de allí poco antes de la muerte de su abuela, que falleció allí el 16 de diciembre de 1909, a la edad de 76 años.

En 1967, los restos mortales de la princesa y su esposo fueron transferidos al Panteón de los Braganza de la Iglesia de San Vicente de Fora en Lisboa.

La princesa Adelaida puede ser considerada una de las abuelas de la Europa real. Es antepasada del rey Felipe de Bélgica, el gran duque Enrique de Luxemburgo, el príncipe Juan Adán II de Liechtenstein y varios jefes de la casa reinantes: el archiduque Carlos de Austria, el infante Eduardo Pío de Braganza, duque de Braganza, el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, la princesa Margarita de Rumania, el duque Francisco de Baviera y el duque Carlos Javier de Borbón-Parma.

Si solo su hija María Ana, que fue regente durante la enfermedad del gran duque Guillermo IV de Luxemburgo, ejerció un cargo político, todas sus hijas tuvieron una influencia significativa en quienes las rodeaban. Muchas de sus nietas abrazaron el estado religioso, y el proceso de beatificación de la emperatriz de Austria, Zita, está en marcha. Quizás sea también a este antepasado de origen humilde que los miembros de sus familias principescas deben su longevidad.

Ancestros

Referencias 
"The Book of Kings: A Royal Genealogy" por C. Arnold McNaughton.
"Burke's Royal Families of the World", editado por Hugh Montgomery-Massingberd.

Duquesas consortes de Braganza
Casa de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX
Nacidos en Kleinheubach